Název Janovice (německy viz Janowitz) se vyskytuje v názvu více obcí:
 Janovice – obec v okrese Frýdek-Místek
 Červené Janovice – obec v okrese Kutná Hora
 Janovice nad Úhlavou – obec v okrese Klatovy
 Janovice v Podještědí – obec v okrese Liberec
 Uhlířské Janovice – obec v okrese Kutná Hora
 Velké Janovice – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Vrchotovy Janovice – obec v okrese Benešov (viz též Janovický potok)

nebo částí obcí:

 Janovice (Jívka) – základní sídelní jednotka obce Jívka v okrese Trutnov (katastrální území Janovice u Trutnova)
 Janovice (Kravaře) – část obce Kravaře v okrese Česká Lípa
 Janovice (Rýmařov) – část obce Rýmařov v okrese Bruntál
 Janovice (Morašice) – část obce Morašice v okrese Chrudim
 Janovice (Polná) – část obce Polná v okrese Jihlava
 Janovice (Vinary) – část obce Vinary v okrese Hradec Králové
 Janovice (Dlouhá Ves) – část obce Dlouhá Ves v okrese Klatovy
 Janovice (Kobyly) – část obce Kobyly v okrese Liberec
 Janovice (Starý Jičín) – část obce Starý Jičín v okrese Nový Jičín
 Janovice (Olbramice) – část obce Olbramice v okrese Ostrava-město
 Janovice (Pelhřimov) – část obce Pelhřimov v okrese Pelhřimov
 Janovice (Rudník) – základní sídelní jednotka obce Rudník v okrese Trutnov
 Janovice (Velká Bíteš) – část obce Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou
 Moravecké Janovice – část obce Strážek v okrese Žďár nad Sázavou
 Pernštejnské Janovice – část obce Věžná v okrese Žďár nad Sázavou
 Janovičky (Heřmánkovice) – osada v okrese Náchod, nyní část vesnice Heřmánkovice se v minulosti nazývaly též Janovice

nebo zaniklé obce
 Janovice (Babice) – část obce Babice v okrese Praha-východ

Podobný název 
 Janowice – obec v jižním Polsku
 Janov

Externí odkazy